Lugones puede referirse a:

 los lugones, una tribu de los astures (o ástures) tresmontanos.

Personas 
 Jorge Rubén Lugones (*1952), obispo católico, veterinario, profesor, escritor, filósofo, y teólogo argentino;
 Leopoldo Lugones (1874-1938), poeta y ensayista argentino;
 Lorenzo Lugones (1796-1868), militar argentino;
 Marcelo Lugones (*1956), ingeniero vial, docente, y político argentino;
 Mario C. Lugones (1912-1970), actor y director de cine argentino;
 Ramiro Otero Lugones (1928-2013), abogado, intelectual, escritor, y comunista boliviano;
 Susana Lugones Aguirre (1925-1978), escritora, periodista, editora, y traductora argentina.

Localidades, vías de comunicación, geografía 
 Lugones, localidad y parroquia del Principado de Asturias, España;
 Avenida Leopoldo Lugones, importante vía de ingreso a la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Lugones, estación ferroviaria de la localidad homónima, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Escuelas Viejas de Lugones, edificio escolar de estilo modernista de principios del siglo XX en la localidad asturiana de Lugones;
 Fortín Lugones, localidad del departamento Patiño, en la provincia de Formosa, Argentina;
 Lugones (Santiago del Estero), localidad del departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, Argentina.